Заха́рово — остановочный пункт Горьковского направления Московской железной дороги в городе Ногинск Богородского городского округа Московской области. Находится в границах станции Ногинск (парк Захарово), конечный остановочный пункт тупикового ответвления от станции Фрязево главного хода. Находится на правом берегу реки Клязьмы.

Время движения поезда с Курского вокзала Москвы — около 1 часа 45 минут. Является конечной остановкой для 16 пар поездов ежедневно.

Состоит из одной островной платформы, к которой подходит линия от платформы Ногинск, разветвлённая на два тупиковых пути. Не оборудована турникетами, но билетная касса действует с мая 2016 года.

До начала 2000-х годов платформа была короче на 3-4 вагона- в районе кривой в южном торце нынешней платформы была асфальтовая дорожка. 

Сразу за окончанием платформы — автомобильная стоянка. В нескольких метрах от платформы ранее находилась одноимённая остановка городского трамвая.

Платформа тупиковая, но в 100 метрах южнее её проходит транзитный подъездной путь Ногинск — Черноголовка (ППЖТ).

Остановка с названием Захарово также существует на ветке Голицыно — Звенигород Белорусского направления, причём с Курского вокзала до 2019 года можно было доехать как до одной, так и до другой платформы Захарово.

История 
Открыта 3 декабря 1885 года вместе с 16-верстной (17 км) Богородской веткой от станции Стёпаново (сейчас Фрязево). Своё название получила в честь Захара Саввича Морозова, богородского предпринимателя, вложившего деньги в строительство этой железнодорожной ветки. Вновь была открыта с 1966 года.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Ссылки 
 Расписание электропоездов
 История города

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Транспорт Ногинска
Железнодорожные станции и платформы Богородского городского округа
Парки железнодорожных станций